Башня Херст:

 Херст-тауэр (Нью-Йорк)
 Херст-тауэр (Шарлотт)